Mayrhofer kan som auktorsförkortning betyda:

 Helmut Mayrhofer
 Michaela Mayrhofer

Robotskapade auktorsförkortningar